Svaneholm kan syfta på:
Svaneholm, Säffle kommun – en tätort i Säffle kommun
Svaneholm, Borås kommun – en småort i Borås kommun
Svaneholms slott – ett slott i Skåne
Svaneholms borgruin, Östergötland – medeltida borg i Östergötland
Svaneholms borgruin, Småland – medeltida borg i Småland